

Sigle 
 Aerodrome Traffic Zone  – zona di traffico aeroportuale

Codici 
 ATZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Asyūṭ (Egitto)
 atz – codice ISO 639-3 della lingua arta

Altro 
 Gabriel Fernando Atz, noto anche come Gabriel – calciatore brasiliano